План де ла Круз има више значења:

 План де ла Круз (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де ла Круз (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де ла Круз (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику